Frohnberg ist

der Name von Bergen
 Frohnberg, ein Berg im Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Frohnberg (Voßnacken), Frohnberg, Langenberg, Nordrhein-Westfalen
 Nebengipfel des Grendels in Thüringen, siehe Grendel (Berg)
 Berg (588 m ü. NN) und Waldgebiet westlich von Auerbach/Vogtl., Sachsen

der Ortsname von
 Frohnberg (Furth), Ortsteil der Gemeinde Furth, Landkreis Landshut, Bayern
 Frohnberg (Hahnbach), Ortsteil des Marktes Hahnbach, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Frohnberg (Velbert), Langenberg, Nordrhein-Westfalen

 Frohnberg (Gemeinde Miesenbach), Rotte in der Gemeinde Miesenbach, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich

Siehe auch:
 Fronberg